Vesa Erik Hämäläinen (né le  à Rauma en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace devenu entraîneur. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Lukko Rauma, il débute en senior dans la SM-liiga en 1982. Il est choisi au dixième tour, en cent-quatre-vingt-dix-septième position par les Red Wings de Détroit lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1985. Il remporte la Coupe d'Europe 1994-1995 et la SM-liiga 1994 avec le Jokerit. Il met un terme à sa carrière de joueur en 2008. Il devient entraîneur.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels

SM-liiga 
 1993 : remporte le Trophée Matti-Keinonen.
 1993 : remporte le Trophée Pekka-Rautakallio.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1982-1983|| Lukko Rauma|| SM-liiga|| 35|| 2|| 1|| 3|| 48|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1983-1984|| Lukko Rauma || I divisioona|| 36|| 8|| 2|| 10|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1984-1985|| Lukko Rauma|| SM-liiga|| 36|| 4|| 3|| 7|| 25|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1985-1986|| Lukko Rauma|| SM-liiga|| 31|| 13|| 6|| 19|| 32||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 1986-1987|| Lukko Rauma|| SM-liiga|| 44|| 8|| 8|| 16|| 49|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1987-1988|| Lukko Rauma|| SM-liiga|| 44|| 8|| 4|| 12|| 52|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1988-1989|| KalPa Kuopio|| SM-liiga|| 43|| 7|| 4|| 11|| 14|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 1989-1990|| KalPa Kuopio|| SM-liiga|| 44|| 9|| 20|| 29|| 32|| 6|| 2|| 2|| 4|| 8
|-
| 1990-1991|| KalPa Kuopio|| SM-liiga|| 44|| 14|| 14|| 28|| 34|| 8|| 3|| 4|| 7|| 4
|-
| 1991-1992|| KalPa Kuopio|| SM-liiga|| 44|| 12|| 21|| 33|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1992-1993|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 48|| 16|| 21|| 37|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1993-1994|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 48|| 10|| 11|| 21|| 26|| 12|| 1|| 4|| 5|| 4
|-
| 1994-1995|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 49|| 7|| 19|| 26|| 18|| 10|| 3|| 3|| 6|| 25
|-
| 1995-1996|| AIK IF|| Elitserien|| 40|| 2|| 9|| 11|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997|| AIK IF|| Elitserien|| 48|| 5|| 6|| 11|| 24|| 7|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 1997-1998|| AIK IF|| Elitserien|| 46|| 1|| 15|| 16|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Lukko Rauma|| SM-liiga|| 53|| 13|| 10|| 23|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| Lukko Rauma|| SM-liiga|| 54|| 6|| 12|| 18|| 36|| 4|| 1|| 1|| 2|| 23
|-
| 2000-2001|| Lukko Rauma|| SM-liiga|| 56|| 10|| 16|| 26|| 30|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2001-2002|| SC Langnau Tigers|| LNA|| 44|| 10|| 11|| 21|| 8||  -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Lukko Rauma|| SM-liiga|| 53|| 3|| 14|| 17|| 45|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Lukko Rauma|| SM-liiga|| 56|| 11|| 15|| 26|| 18|| 4|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2004-2005|| Lukko Rauma|| SM-liiga|| 56|| 2|| 7|| 9|| 34|| 9|| 2|| 0|| 2|| 4
|-
| 2005-2006|| Lukko Rauma|| SM-liiga|| 56|| 2|| 12|| 14|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Lukko Rauma|| SM-liiga|| 56|| 3|| 11|| 14|| 42|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2007-2008|| Lukko Rauma|| SM-liiga|| 51|| 3|| 11|| 14|| 22|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0

Au niveau international 

| 1983 || align="left"| Championnat d'Europe junior || 5|| 1|| 1|| 2|| 0|| || align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 1984 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 0|| 1|| 1|| 2|| || align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 1985 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 0|| 1|| 1|| 0|| || align="left"| Quatrième place
|-
| 1992 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 0|| 1|| 1|| 0|| +5|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 1993 || align="left"| Championnat du monde || 6|| 0|| 0|| 0|| 7|| 0|| align="left"| Septième place
|-
| 1994 || align="left"| Jeux olympiques || 8|| 1|| 0|| 1|| 6|| +8|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 1994 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 2|| 1|| 3|| 10|| +8|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 1995 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 0|| 0|| 0|| 8|| +7|| align="left"|  Médaille d'or

Références

Naissance en avril 1965
Naissance à Rauma (Finlande)
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Entraîneur finlandais de hockey sur glace
Médaillé de bronze olympique finlandais
Champion du monde de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Joueur du Lukko Rauma
Joueur du KalPa Kuopio
Joueur de l'AIK IF
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du Jokerit Helsinki
Défenseur de hockey sur glace
Gagnant du trophée Matti-Keinonen
Gagnant du trophée Pekka-Rautakallio
Gagnant du trophée Juha-Rantasila